Jméno Tlumačov nese více obcí:
 Tlumačov (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Tlumačov (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 české exonymum pro polskou obec Tłumaczów

Externí odkazy